Schutblad (plant)
 Een soort zwaard, zie Spatha (zwaard)